MAME - um emulador de máquinas de arcade
Celacanto - Conhecido como Mame em algumas ilhas de Comores

Pessoas
Mame Biram Diouf

Desambiguação